Torneo internacional de balonmano celebrado desde el año 1990 en la ciudad de Granollers, como torneo de pretemporada, al igual que la Liga de los Pirineos, para probar el potencial del equipo local frente a clubes de todo el continente e incluso, en alguna ocasión, llegados desde Japón.

Bases

Fórmula de competición 

El Torneo Internacional Ciudad de Granollers se juega por el sistema de eliminatorias directas, en partidos de semifinales y final, a partido único.

Los ganadores de los dos partidos de semifinales juegan la final y los derrotados pasan a disputar la final de consolación por el tercer y cuarto puesto.

Normativa y criterios de clasificación 

 En el caso de que algún partido acabe en empate, se procederá, previo saque del árbitro, a jugar un tiempo de prórroga de cinco minutos.
En caso de que persista el empate al final de la prórroga, se jugará la clasificación con el sistema de Gol de oro (gana quien consigue el primer gol tras el saque arbritral desde el centro del campo).

 Cada equipo podrá utilizar un máximo de 16 jugadores por partido.

 La resolución de cualquier duda que pueda presentarse durante el desarrollo del torneo y que no pueda resolverse por la presente normativa, será resuelto en virtud del reglamento vigente de partidos y competiciones de la Real Federación Española de Balonmano y, en última instancia, se acatará la decisión del Comité Organizador del Torneo.

Trofeos 

El campeón del torneo será proclamado ganador del Torneo Internacional Ciudad de Granollers, ganando la Copa de Campeón del Torneo.

Cada equipo tendrá un trofeo en función de su clasificación.

Se han establecido, así mismo, tres trofeos que se otorgan con carácter individual:

 Trofeo al mejor jugador del torneo.
 Trofeo al mejor portero del torneo.
 Trofeo al máximo goleador del torneo.
En caso de empate entre dos o más jugadores, se entregará al que haya marcado menos goles de penalti.

Palmarés

Palmarés por equipos 

{| border=1 style="border-collapse:collapse; font-size:90%;" cellpadding="3" cellspacing="0" 
!style="background:#0000CC;" width=120 |Equipo
!style="background:#0000CC;" width=70 |Campeón
!style="background:#0000CC;" width=70 |Subcampeón
!style="background:#0000CC;" width=220|Años Campeón
!style="background:#0000CC;" |Años Subcampeón
|-bgcolor=#EDEDEC
|  BM Granollers
|<center>14
|<center>3
|1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007
|1992, 2000, 2004
|-bgcolor=#F5F5F4
|  Dinamo Astrakhan
|<center>1
|<center>1
|1990
|1991
|-bgcolor=#EDEDEC
|  BM Alzira Avidesa
|<center>1
|
|1992
|
|-bgcolor=#F5F5F4
|  Honda Suzuka
|<center>1
|
|2000
|
|-bgcolor=#EDEDEC
|  BM Torrevieja
|<center>1
|
|2004
|
|}

 Palmarés por países 

 Máximos goleadores 
 25 goles  Oleg Kisselev - Dinamo Astrakhan (1991)
 24 goles  Andrei Parashenko - Cadagua Gáldar (1998)
 21 goles   Frédéric Volle - Honda Suzuka (2000)
 20 goles  Goran Perkovač - TV Suhr (1997)
 18 goles  Marc Wiltberger - Girondins de Burdeos (1991)
 18 goles  Jordi Fernández - BM Granollers (1992)

 Ediciones 
 XVIII (2007) 

 Mejor jugador: Bastien Lamon (US Dunkerque HB)
 Mejor portero: Manel Pérez (BM Granollers)
 Máximo goleador: Patrik Fahlgren (IK Sävehof), 15 goles

 XVII (2006) 

 Mejor jugador: Raphael Liniger (TSV St. Otmar-St. Gallen)
 Mejor portero: Stefan Huber (TSV St. Otmar-St. Gallen)
 Máximo goleador: Sergio Berrios (BM Granollers), 12 goles

 XVI (2005) 

 Mejor jugador: José Luis Pérez Canca (BM Granollers)
 Mejor portero: Vicente Álamo (BM Granollers)
 Máximo goleador: Bart Lenders (HC Sporting Neerpelt), 11 goles

 XV (2004) 

 Mejor jugador: Carlos Viver (BM Granollers)
 Mejor portero: Diego Moyano (BM Torrevieja)
 Máximo goleador: Miran Ognjenovič (SC Torggler Group Merano)

 XIV (2003) 

 Mejor jugador: Juan López (BM Granollers)
 Mejor portero: Yohann Ploquin (Toulouse Union HB)
 Máximo goleador: 
Patrik Ćavar (BM Granollers), 16 goles
 O. Erlandsson (Grotta/KR), 16 goles

 XIII (2002) 

 Clasificación final  BM Granollers
  US Creteil
  Toulouse Union HB
  Valur Reykjavik

 Mejor jugador: Fabrice Guilbert (Toulouse Union HB)
 Mejor portero: Vicente Álamo (BM Granollers)
 Máximo goleador: Johan Boisedu (US Creteil), 13 goles

 XII (2001) 

 Clasificación final  BM Granollers
  Montpellier HB
  KA Akureyri
  H Istres

 Mejor jugador: H. Felixsson (KA Akureyri)
 Mejor portero: Bruno Martini (Montpellier HB)
 Máximo goleador: Quino Soler (BM Granollers), 17 goles

 XI (2000) 

 Clasificación final  Honda Suzuka
  BM Granollers
  UE Chambery
  Toulouse Union HB

 Mejor jugador: Marc Amargant (BM Granollers)
 Mejor portero: Y. Akata (Honda Suzuka)
 Máximo goleador: Frédéric Volle (Honda Suzuka), 21 goles

 X (1999) 

 Clasificación final  BM Granollers
  Pfadi Winterthur

 Mejor jugador: Ljubomir Vranjes (BM Granollers)
 Máximo goleador: Kim Sung-Heon (BM Granollers), 7 goles

 IX (1998) 

 Clasificación final  BM Granollers
  BM Cadagua Gáldar
  US Creteil
  UMF Stjärnan

 Mejor jugador: Antonio Ugalde (BM Granollers)
 Mejor portero: Søren Gottfredsen (BM Cadagua Gáldar)
 Máximo goleador: Andrei Parashenko (BM Cadagua Gáldar), 24 goles

 VIII (1997) 

 Clasificación final  BM Granollers
  Pfadi Winterthur
  TV Suhr
  RK Zamet

 Mejor jugador: Jae-Won Kang (Pfadi Winterthur)
 Mejor portero: Xavi Pérez (BM Granollers)
 Máximo goleador: Goran Perkovač (TV Suhr), 20 goles

 VII (1996) 

 Clasificación final  BM Granollers
  BM Ciudad Real

 Mejor jugador: Sergei Bebeshko (BM Ciudad Real)
 Máximo goleador: Vladislav Kalarash (BM Granollers), 6 goles

 VI (1995) 

 Clasificación final  BM Granollers
  BM Valencia
  Toulouse Union HB
 -

 Mejor jugador: Viatcheslav Atavin (BM Granollers)
 Mejor portero: Xavi Pérez (BM Granollers)
 Máximo goleador: S. Overghemi (Toulouse Union HB), 11 goles

 V (1994) 

 Clasificación final  BM Granollers
  Pfadi Winterthur
  Linde Linz
  Initia Hasselt

 Mejor jugador: Jae-Won Kang (Pfadi Winterthur)
 Mejor portero: Jordi Núñez (BM Granollers)
 Máximo goleador: Jae-Won Kang (Pfadi Winterthur), 14 goles

 IV (1993) 

 Clasificación final  BM Granollers
  Pfadi Winterthur
  USAM Nimes
  Montpellier HB

 Mejor jugador: Jae-Won Kang (Pfadi Winterthur)
 Mejor portero: Jordi Núñez (BM Granollers)
 Máximo goleador: Jordi Fernández (BM Granollers), 18 goles

 III (1992) 

 Clasificación final  BM Alzira Avidesa
  BM Granollers
  Paris HB
  Girondins de Burdeos

 Mejor jugador: Marc Wiltberger (Girondins de Burdeos)
 Mejor portero: Xavi Pérez (BM Granollers)
 Máximo goleador: Marc Wiltberger (Girondins de Burdeos), 18 goles

 II (1991) 

 Clasificación final  BM Granollers
  Dinamo Astrakhan
  OM Vitrolles
  Electromos Budapest

 Mejor jugador: Oleg Kisselev (Dinamo Astrakhan)
 Mejor portero: Jordi Núñez (BM Granollers)
 Máximo goleador: Oleg Kisselev (Dinamo Astrakhan), 25 goles

 I (1990) 

 Clasificación final'''
  Dinamo Astrakhan
  Valur Reykjavik
  USAM Nimes
  BM Granollers

 Mejor jugador: Andrei Tioumentsev (Dinamo Astrakhan)
 Mejor portero: I. Chumak (Dinamo Astrakhan)
 Máximo goleador: V. Grimson (Valur Reykjavik), 17 goles

Torneo Internacional